Bezic ist der Familienname folgender Personen:
 Sandra Bezic (* 1956), kanadische Eiskunstläuferin und -choreographin
 Val Bezic (* 1952), kanadischer Eiskunstläufer